

Onomastica
Eudemo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Eudemo – generale sotto Alessandro Magno
Eudemo – scultore ionico del VI secolo a.C.
Eudemo di Cipro – amico di Aristotele, che gli dedicò il dialogo consolatorio Eudemo, o sull'Anima
Eudemo da Rodi – filosofo discepolo aristotelico e storico della scienza greco antico
Edemo – omonimo filosofo greco peripatetico vissuto a Roma nel II secolo d.C. sotto Marco Aurelio e che Galeno ascoltò ed ebbe modo di curare